Predjama heißen:

 Predjama (Postojna), Ort bei Postojna, Slowenien
 Höhlenburg Predjama (Predjamski grad),  Burg in Predjama, Slowenien
 Höhlen von Predjama (Predjama-Höhlensystem, Predjamski jamski sistem), bei Predjama, Slowenien